Milivojević oder Milivojevic ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Milivojević (* 1971), jugoslawischer bzw. serbischer Schauspieler
 Cvijetin Milivojević (* 1965), serbischer Publizist
 Dragan Milivojević (Slawist) (1929–2012), jugoslawisch-US-amerikanischer Slawist
 Dragan Milivojević (Schauspieler) (1938–1993), jugoslawischer Schauspieler
 Era Milivojević (1944–2021), jugoslawischer bzw. serbischer Konzeptkünstler
 Luka Milivojević (* 1991), serbischer Fußballspieler
 Snježana Milivojević (* 1956), serbische Politikwissenschaftlerin
 Tina Milo Milivojevic, serbische Schauspielerin, Theaterproduzentin, Komponistin und Schauspiellehrerin
 Vesna Milivojevic (* 2001), australische Fußballspielerin
 Zoran Milivojević (* 1957), serbischer Psychotherapeut und Autor